Punter (venant du mot anglais punt signifiant « point » ou « poing ») peut faire référence à :
 Punter, une position au football américain
 Punter, un personnage de Dragon Ball